Fuld ist der Familienname folgender Personen:

 Bracha Fuld (1927–1946), israelische Widerstandskämpferin
 Fritz von Friedlaender-Fuld (1858–1917), deutscher Montan-Industrieller
 Harry Fuld (1879–1932), deutscher Fabrikant und Kaufmann
 James J. Fuld (1916–?), amerikanischer Jurist und Musikforscher
 Leo Fuld (1912–1997; eigentlich Lazarus Fuld), niederländisch-amerikanischer Sänger
Ludwig Fuld (1859–1935), deutscher Jurist
 Peter Harry Fuld (1921–1962), deutscher Mäzen
 Richard S. Fuld, Jr. (* 1946), US-amerikanischer Bankmanager
 Salomon Fuld (1825–1911), Frankfurter Anwalt und Kommunalpolitiker
 Stanley H. Fuld (1903–2003), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Werner Fuld (* 1947), deutscher Autor und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Fould
 Fulda (Begriffsklärung)